Cunaguaro fue un navegador web planeado para ser instalado predeterminadamente en la distribución GNU/Linux venezolana Canaima, siendo un proyecto derivado (fork) del navegador Iceweasel (y éste a su vez de Mozilla Firefox).

Véase también 

 Iceweasel
 Mozilla Firefox

Referencias

Enlaces externos 

Navegadores web para Linux
Navegadores web libres